Petrowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Petrowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora
 Petrowo – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Gewgelija

Zobacz też 
 Petrovo (ujednoznacznienie)